Daniel Henriksson, švedski hokejist, * 4. september 1978, Övertorneå, Švedska.

Henriksson je v švedski ligi branil za klube Luleå HF, Bodens IK, Piteå HC, Färjestads BK in Linköpings HC. S klubom Färjestads BK je v sezoni 2005/06 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 2007/08 je branil tudi za Sibir Novosibirsk v ruski ligi in EC Red Bull Salzburg v avstrijski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.54
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 5
| 46
| 0
|
| 0
| 0
| 3.48
| .879
|
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 4
| 47
| 0
|
| 0
| 0
| 3.12
| .896
|
| 0
| 9
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 12
| 44
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.49
| .869
|
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.68
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 11
| 48
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.03
| .899
|
| 2
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.58
| .864
|-
| Bodens IK
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.40
| .820
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 49
| 50
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.81
| .901
|
| 6
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.52
| .883
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 50
| 0
| 2
| 2
| 2
| 2.41
| .914
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.07
| .930
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 45
| 49
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.52
| .907
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.27
| .882
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 19
| 49
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.40
| .904
|
| 0
| 15
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 45
| 50
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.15
| .917
|
| 18
| 18
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.38
| .909
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.00
| .762
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 38
| 54
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.61
| .911
|
| 7
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.78
| .894
|-
| Färjestads BK
| Evropski pokal
| 06/07
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.05
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| '''.892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 07/08
|
| 24
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.98
| .858
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 08/09
|
| 45
| 54
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.54
| .904
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.26
| .926
|-
| Linköpings HC
| Evropska liga
| 08/09
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.04
| .828
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Bodens IK
Hokejisti Piteå HC
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Linköpings HC